Brecher steht für:

 Brecher (Zerkleinerungsmaschine)
 eine sich brechende Wasserwelle
 (4242) Brecher, Asteroid

Brecher ist der Familienname folgender Personen:
 Adolf Brecher (1836–1901), deutscher Pädagoge und Historiker
 August Brecher (1920–2001), deutscher Religionspädagoge und Lokalhistoriker 
 Christian Brecher (* 1969), deutscher Maschinenbauingenieur und Hochschullehrer
 Daniel Cil Brecher (* 1951), israelischer Historiker und Publizist
 Egon Brecher (1880–1946), deutsch-böhmischer Schauspieler und Regisseur
 Gary Brecher, Pseudonym von John Dolan (Schriftsteller) (* 1955), US-amerikanischer Schriftsteller und Dichter 
 Gideon Brecher (1797–1873), österreichischer Arzt und Autor
 Guido Brecher (1877–1942), österreichischer Arzt
 Gustav Brecher (1879–1940), deutscher Komponist, Dirigent und Kritiker
 Irving Brecher (1914–2008), US-amerikanischer Drehbuchautor
 John Brecher, US-amerikanischer Journalist und Weinkritiker
 Karl Hermann Brecher (1916–??), österreichisch-US-amerikanischer Diplomat, siehe Charles Herman Breecher
 Leonore Brecher (1886–1942), österreichische Zoologin
 Michael Brecher (1925–2022), kanadischer Politikwissenschaftler
 Siegmar Brecher (* 1978), österreichischer Jazzmusiker
 Yanick Brecher (* 1993), Schweizer Fußballtorwart

Siehe auch: